Jméno Žerotín nese více obcí:
 Žerotín (okres Louny) – obec v okrese Louny,
 Žerotín (okres Olomouc) – obec v okrese Olomouc.

Jméno Žerotínové nesou šlechtické rody s přídomkem ze Žerotína:
 Žerotínové (Čechy), původně Žirotínové – český šlechtický rod ze vsi Žerotín v okrese Louny,
 Žerotínové, původně Zierotinové – moravský šlechtický rod ze vsi Žerotín v okrese Olomouc.

Slovo Žerotín se rovněž objevuje v názvech jiných subjektů:
 Žerotín (hrad) – zřícenina hradu v obci Žerotín v okrese Louny,
 Žerotín (zámek) – zámek v obci Žerotín v okrese Olomouc,
 Žerotín (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Hodonín,
 Žerotínský zámek (Nový Jičín) – zámek v Novém Jičíně, 
 Žerotín (folklorní soubor) – soubor lidových písní a tanců Žerotín ze Strážnice, 
 Žerotín (sbor) – pěvecko-hudební spolek Žerotín vzniklý v r. 1880, od r. 1999 působící při Moravské filharmonii Olomouc pod názvem Akademický sbor Žerotín,
 Kulturní dům Žerotín, bývalý Kostel Svatých schodů, ve dvacátých letech 20. století přestavěný pro potřeby pěvecko-hudebního spolku Žerotín
 Žerotín (spolek) – vlastivědný spolek Žerotín z Dřevohostic vzniklý 26. února 2016 (dříve vlastivědná společnost Žerotín z Dřevohostic vzniklá 15. února 2005).

Externí odkazy